Imlin ist der Familienname von:

 Clement Imlin († 1585), Bürgermeister von Heilbronn
 Emanuel Friedrich Imlin (1782–1831), elsässischer Zeichner und Illustrator